Kurt Cobain, een Amerikaans singer-songwriter en rockmuzikant
Frances Bean Cobain, een Amerikaans beeldend kunstenares
Ian Cobain, een Britse Journalist
Cobain: Montage of Heck, Amerikaanse documentaire over het leven van Kurt Cobain